El término Cuauhepec (o Cuautepec) un topónimo de origen náhuatl que puede traducirse como Cerro de las águilas (de cuauhtli, "águila", y -tepetl, "en el cerro") o como Cerro de los árboles o de la madera (cuáhuitl, "madera") es el nombre de las siguientes localidades mexicanas:

 Cuautepec, municipio del estado de Guerrero;
 Cuautepec, cabecera municipal de Cuautepec (Guerrero);
 Cuautepec de Hinojosa, municipio del estado de Hidalgo; 
 Cuautepec de Hinojosa, cabecera municipal del estado de Hidalgo; 
 Cuautepec de Madero, zona del Distrito Federal.

Toponimia náhuatl de México